Thysius ist der Familienname folgender Personen:

 Joannes Thysius (1622–1653), niederländischer Jurist und Bibliotheksgründer, siehe Universitätsbibliothek Leiden #Bibliotheca Thysiana